Березенка:

 Березенка — река в России, протекает в Демянском районе Новгородской области
 Березенка — река в России, протекает в Ленинградской области